AUD può riferirsi a:

 AUD, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Augustus Downs (Australia)
 aud, codice ISO 639-3 della lingua anuta
 AUD, codice valutario ISO 4217 del dollaro australiano